Isla Mujeres (eiland), Mexicaans eiland
 Isla Mujeres (gemeente), gemeente in Mexico